Tears of a Clown — четвертий студійний альбом американського репера Андре Нікатіни, виданий лейблом Fillmoe Coleman Records 18 травня 1999 р. Дизайн: Корі Шоу. Картина клоуна: Доуз Ґрін. Зведення, скретчі: DJ Pause.

Список пісень

Посилання 

Альбоми Андре Нікатіни
Англомовні музичні альбоми